Коткозе́рская во́лость — волость в составе Олонецкого уезда Олонецкой губернии.

Общие сведения 
Волостное правление располагалось в селении Погостское (Коткозерский погост).

В состав волости входили сельские общества, включающие 52 деревни:
 Вагвозерское общество
 Коткозерское общество
 Сармяжское общество

На 1890 год численность населения волости составляла 2832 человека.

На 1905 год численность населения волости составляла 3325 человек. В волости насчитывалось 867 лошадей, 1376 коров и 3708 голов прочего скота.

Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 4 августа 1920 года в населённых карелами местностях Олонецкой и Архангельской губерний была образована Карельская трудовая коммуна и волость вошла в состав Карельской трудовой коммуны. В 1923 году волость вошла в состав образованной Автономной Карельской ССР.

В ходе реформы административно-территориального деления СССР в 1927 году волость была упразднена, а её территория разделена между Святозерским и Олонецким районами.

В 1994—2004 гг. существовала Коткозерская волость в составе Республики Карелия и Коткозерское волостное управление.

В настоящее время территория Коткозерской волости относится в основном к Олонецкому району Республики Карелия.

Примечания

Ссылки 
 Список населенных мест Олонецкой губернии по сведениям за 1905 год (стр. 58).
 Коткозерская волость

Волости Олонецкого уезда
Олонецкий район